Club Atlético River Plate può riferirsi a:

 Club Atlético River Plate, polisportiva argentina
 Club Atlético River Plate, sezione di calcio femminile della citata polisportiva
 Club Atlético River Plate, polisportiva uruguaiana